Корнелис (Кеес, Cees/Kees) Йоханнес Питер Схалкер (; 31 июля 1890 года, Гаага, Нидерланды — 12 февраля 1944 года, Схевенинген, близ Гааги) — нидерландский коммунист, политик и участник Сопротивления против немецкой оккупации Нидерландов.

Биография 
Родился 31 июля 1890 года в Гааге, посещал начальную школу и вечернюю коммерческую школу в Делфте. До 1933 года он работал коммерческим клерком в компании «Кальве» в Делфте.

В 1914 году Схалкер вступил в Социал-демократическую рабочую партию (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, SDAP). В 1916 году он перешел в более радикальную марксистскую Социал-демократическую партию (Sociaal-Democratische Partij, SDP), из которой в ноябре 1918 года образовалась Коммунистическая партия Голландии (Communist Partij Holland, CPH), в 1935 году переименованная в Коммунистическую партию Нидерландов (Communist Partij van Nederland, CPN).

С декабря 1919 года по апрель 1929 года Схалкер был членом городского совета Делфта, а с сентября 1931 года по июль 1937 года — городского совета Амстердама. С июля 1933 года по июнь 1937 года он был членом второй палаты голландского парламента. В парламенте он как депутат занимался сельским хозяйством и внешней политикой.

В 1925 году Схалкер был избран в Центральный комитет голландской компартии. В 1918—1928 годах находился на руководящей работе в Коммунистическом союзе молодежи (КСМ). В 1929/30 году Схалкер работал секретарём провинциального (окружного) комитета комсомола Южной Голландии, В 1929/30 году — компартии в той же провинции. С 1930 года — политический секретарь ЦК КП Голландии.

На VII Всемирном конгрессе Коминтерна летом 1935 года он был избран кандидатом в Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала (ИККИ). С января 1937 по март 1938 года он представлял компартию Нидерландов при Коминтерне в Москве. В 1938 году он стал секретарём компартии Нидерландов и был председателем КП Роттердама с 1938 года до своей смерти. В 1939/40 году он был членом городского совета Роттердама.

После прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году, защищал интересы беженцев из Германии — людей, подвергавшихся преследованиям по политическим мотивам, и евреев. Кроме того, он выступал против сотрудничества властей Нидерландов с германским гестапо.

После оккупации Нидерландов вермахтом в мае 1940 года Схалкер стал членом нелегального руководства Коммунистической партии Нидерландов. Он был организатором подпольной партийной газеты «De Waarheid» («Правда»), которая впервые появилась в ноябре 1940 года. Он активно участвовал в сопротивлении фашистским оккупантам, в феврале 1941 года коммунистам вместе с профсоюзами удалось организовать массовую забастовку. Полиции долго не удавалось найти Схалкера, переодетого в старика с тростью.

Схалкер был арестован в Утрехте 14 ноября 1943 года в конспиративной квартире, где должно было состояться собрание руководителей компартии. Он был заключен в тюрьму Схевенинген — так называемый «Оранджотель» и расстрелян 12 февраля 1944 года в Валсдорпервлакте. Но Движение Сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах действовало до конца войны.

Семья 
Схалкер был женат с 1914 года, имел сына и дочь. Его сын, Ян Схалкер (1914—1978), после войны был известным коммунистическим политиком.

Литература 
 Схалкер (Шальке), Корнелис. В: Большая советская энциклопедия. Третье издание. Издательство «Советская энциклопедия», Москва 1969—1978 (рус.).

Примечания 

Политики Нидерландов
Революционеры Нидерландов
Члены Коммунистической партии Нидерландов
Члены Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов
Депутаты городского совета Амстердама
Члены Исполкома Коминтерна
Движение Сопротивления в Нидерландах
Казнённые революционеры
Расстрелянные в Нидерландах